Playa oder Playas (spanisch ‚playa‘ ‚Strand‘) steht für:

 Playa, geologischer Fachbegriff für Salztonebene
 Playa (Havanna), Gemeinde in Havanna, Kuba
 Playa (Band), US-amerikanisches Trio
 Playa de Palma, Strand auf Mallorca, Spanien
 Playa del Inglés, Touristenzentrum auf Gran Canaria, Spanien
 Racetrack Playa im Death Valley National Park, Vereinigte Staaten
 Playas (New Mexico), Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Playas (Ecuador), Ort in Ecuador

La Playa steht für:

 La Playa (Córdoba), Ort in Argentinien
 La Playa (Barranquilla), Stadtteil von Barranquilla, Kolumbien
 La Playa (Baja California Sur), Ort in Mexiko
 La Playa (Mérida), Ort in Venezuela
 La Playa (Zeitung), Zeitung in der Dominikanischen Republik

Las Playas steht für:

 Las Playas (Argentinien), Ort in Argentinien
 Monumento Natural de Las Playas, Naturschutzgebiet auf El Hierro, Spanien

Siehe auch:

 Plaja